Stary cmentarz żydowski w Wyszogrodzie
 Nowy cmentarz żydowski w Wyszogrodzie